Dragoș Vodă se poate referi la:

 Personalități istorice
 Dragoș I, primul voievod al Moldovei

 Unități administrative

 Dragoș Vodă, plasă (subdiviziune administrativă de ordin doi) din județul interbelic Ialomița,
 Dragoș Vodă, Comună din actualul județ Călărași,
 Dragoș Vodă, satul și reședința comunei Dragoș Vodă

 Sport

 Dragoș Vodă Cernăuți, mai exact Fotbal Club Dragoș Vodă Cernăuți un fost un club de fotbal din Cernăuți (pe atunci în România, azi în Ucraina). Clubul a fost desființat după cel de-al Doilea Război Mondial.

Dezambiguizare
Toponime românești